Waldowski ist der Name folgender Personen:
 Julian Waldowski (1854–1912), nazarenischer Historienmaler der Düsseldorfer Schule
 Lothar Waldowski (* 1930/1931), ehemaliger Basketballnationalspieler und -trainer sowie Sportwissenschaftler